Šestanovac, općina u Hrvatskoj
 Šestanovac (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša, BiH